Dayton (band), een Amerikaanse funkband uit Dayton onder meer bekend van "The sound of music" (1984)
 Dayton (Dayton), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Dayton (Elkhart), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Dayton (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
 Verdrag van Dayton, het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Bosnische oorlog

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Dayton (Alabama)
 Dayton (Idaho)
 Dayton (Indiana)
 Dayton (Iowa)
 Dayton (Kentucky)
 Dayton (Minnesota)
 Dayton (Montana)
 Dayton (Nevada)
 Dayton (New Jersey)
 Dayton (Ohio)
 Dayton (Oregon)
 Dayton (Pennsylvania)
 Dayton (Tennessee)
 Dayton (Texas)
 Dayton (Virginia)
 Dayton (Washington)
 Dayton (Wyoming)

Zie ook 
 Daytona (doorverwijspagina)